Мідно-покритий кабель із мінеральною ізоляцією - це різновид електричного кабелю, виготовленого з мідних провідників всередині мідної оболонки, ізольованих неорганічним порошком оксиду магнію. Назва часто скорочується до МПМІ або MI-кабель, і в розмовній англійській мові називається піро (бо оригінальним виробником і постачальником цього продукту у Великій Британії була компанія під назвою Pyrotenax). Подібний виріб, обшитий іншими металами, крім міді, називається кабелем з металевою оболонкою з мінеральної ізоляції (MIMS).

Конструкція 
Кабель MI виготовляється шляхом розміщення мідних стрижнів всередині круглої мідної трубки та заповнення проміжних просторів сухим порошком оксиду магнію. Загальний вузол потім затискається між роликами, щоб зменшити його діаметр (і збільшити довжину). У МІ-кабелі часто можна знайти до семи жил, а у деяких виробників - до 19.
Електропроводка